MDI steht für:
 Major Depression Inventory, ein von der WHO entwickeltes psychologisches Testverfahren 
 Management Development Institute, eine Hochschule in Gambia
 Marine Daten-Infrastruktur Deutschland (MDI-DE), geographische Informationen über marine Themen
 Maxwell-Dirac-Isomorphie, 1978 von Hans H. Sallhofer nachgewiesen
 Medium Dependent Interface, eine physikalische und mechanische Schnittstelle einer Sende-/Empfangseinheit
 Metered Dose Inhaler, die englische Bezeichnung für Dosieraerosole mit Treibgasen, siehe Aerosol
 Methylendiphenylisocyanate, einen Rohstoff für Polyurethane
 Micro Design International, ein Unternehmen, das sich auf Produkte mit NAS-Technologie spezialisiert hat.
 Michelson Doppler Imager, ein Projekt am Stanford-Lockheed Institute for Space Research.
 Motor Development International, einen Mitentwickler des Druckluftautos.
 Moving dial indicator, ein Gerät zur Funknavigation, siehe Radiokompass
 Multiple Document Interface, in der Datenverarbeitung eine spezielle Gestaltungsform grafischer Benutzeroberflächen
My Daily Input, eine App, die Allgemeinwissen in Kurztexten präsentiert.

MdI bezeichnet:
 Ministerium des Innern (DDR)
 Meister der Insel, ein Zyklus der Science-Fiction-Serie Perry Rhodan
 Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, archäologische Zeitschrift

mdi bezeichnet:
 die Fachzeitschrift Forum der Medizin Dokumentation und Medizin Informatik, siehe mdi (Zeitschrift)
 in der Datenverarbeitung die Dateiendung *.mdi
 für das Dateiformat Microsoft Document Imaging Format, siehe Microsoft Office Document Imaging
 für das Dateiformat Multimediales Datenbank-Informationssystem, ein objektorientiertes Austauschformat für Software im Baubereich

MDI